Az elimináció jelentései:

Elimináció (kémia)
Elimináció (algebra)